Чемпионат Финляндии по легкой атлетике 2012 (Игры Калева 2012) прошёл 23–26 августа 2012 года на стадионе Лахти в Лахти.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания 

Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
2012 год в Финляндии
Спортивные соревнования в Лахти